Molekulska formula -{C28H38O7}- se može odnositi na:

 Andrastin A
 Bongkrek kiselina